Moritz Meurer ist der Name folgender Personen:

* Moritz Meurer (Theologe) (1806–1877), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Moritz Meurer (Maler) (1839–1916), deutscher Maler und Zeichner